Agostino Bignardi – politico italiano
Annio Bignardi – politico e dirigente sportivo italiano
Cristina Bignardi – attrice italiana
Daria Bignardi – giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana
Irene Bignardi – critica cinematografica italiana
Secondo Bignardi – disegnatore e animatore italiano
Umberto Bignardi – pittore italiano